Samsung Exýnos — семейство ARM-микропроцессоров компании Samsung Electronics, представляющих собой систему на кристалле.

История 
Samsung имеет большую историю производства систем на кристалле как для своих устройств, так и для других производителей.

В 2010 году Samsung представила S5PC110, называвшийся тогда Hummingbird («колибри»), а сейчас — Exynos 3110, в телефоне Galaxy S.

В 2011 году Samsung представила Exynos 4210 в телефоне Galaxy S II. В августе 2011 года Samsung предоставила драйвер для ядра Linux, и он вошёл в состав ядра 3.2.

Осенью 2011 года Samsung представила Exynos 4212 с повышенной тактовой частотой и пониженным энергопотреблением.

Samsung Exynos 4 Quad (4412) — первый 4-ядерный процессор Samsung, представленный в 2012 году.

Samsung Exynos 5 Octa (5410) — первая реализация архитектуры big.LITTLE в индустрии, представленная корпорацией в начале 2013 года.

Samsung Exynos 7 Octa (5433) — первый процессор Samsung на 64-битной архитектуре, представлен в 2014 году.

Samsung Exynos 9 Series (9810) являлся самым совершенным микропроцессором, который выпустила Samsung в 2018 году.

Samsung Exynos 9 Series (9820) являлся самым совершенным микропроцессором, который выпустила Samsung в 2019 году.

Samsung Exynos 9 Series (990) на данный момент является самым совершенным микропроцессором, который выпустила Samsung в 2020 году.

Процессоры Exynos 
Процессоры Exynos делятся на поколения:
 Exynos 3 — одно- и четырёхъядерные, на базе ядра ARM Cortex-A8 или ARM Cortex-A7 с частотой 0,8-1,4 ГГц.
 Exynos 4 — двух- и четырёхъядерные, на базе ядер ARM Cortex-A9 с частотами от 1,2 до 1,6 ГГц.
 Exynos 5 — двух-, шести- и четырёхъядерные, на базе ядер ARM Cortex-A15, частоты до 2,1 ГГц.
 Exynos 5 Dual — содержит два ядра ARM Cortex-A15.
 Exynos 5 Hexa — содержит два ядра ARM Cortex-A15 и четыре ядра ARM Cortex-A7 по принципу ARM big.LITTLE.
 Exynos 5 Octa — содержит четыре ядра ARM Cortex-A15 и четыре ядра ARM Cortex-A7 по принципу ARM big.LITTLE.
 Exynos 7 Octa — содержит четыре ядра ARM Cortex-A57 (ARM Cortex-A72) и четыре ядра ARM Cortex-A53 по принципу ARM big.LITTLE.
 Exynos 8 Octa — содержит четыре кастомных ядра Exynos Mongoose и четыре ядра ARM Cortex-A53 по принципу ARM big.LITTLE.
 Exynos 9 Octa (9810) — содержит четыре кастомных ядра Exynos Mongoose 3 и четыре ядра ARM Cortex-A55 по принципу ARM big.LITTLE.
 Exynos 9 Octa (9820) — содержит два кастомных ядра Exynos Mongoose 4 и два ядра ARM Cortex-A75 и четыре ядра ARM Cortex-A55 по принципу ARM big.MIDDLE.LITTLE.
 Exynos 9 Octa (990) — содержит два кастомных ядра Exynos Mongoose 5 и два ядра ARM Cortex-A76 и четыре ядра ARM Cortex-A55 по принципу ARM big.MIDDLE.LITTLE.

Список микропроцессоров Exynos

До Exynos

Exynos 3 и Exynos 4

Exynos 5

Exynos 7

Exynos 8/9

Exynos 900 (2020)

Exynos 1000

Exynos 2100

Критика 
В конце 2022, начале 2023 годов, подразделение Google  выявила 18 критических уязвимостей в модемах Samsung Exynos, позволяющие хакерам скрыто получать досутп к смартфонам и красть данные. Пострадавшие чипсеты (Exynos 850, Exynos 980, Exynos 1080, Exynos 1280, Exynos 2200, Exynos Modem 5123, Exynos Modem 5300, Exynos Auto T5123) используются в смартфонах Samsung (S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12, A04) и Vivo (S16, S15, S6, X70, X60, X30). Google сообщила Samsung об узвимостях, но последняя, по прошествию 90 дней, так и не выпустила патчей обновления, в связи с чем, в качестве защиты, Google рекомендовала пользователям отключить функции Wi-Fi calling и VoLTE.

Похожие микропроцессоры 
 MT от Mediatek
 OMAP от Texas Instruments;
 Snapdragon от Qualcomm;
 Tegra от Nvidia;
 A4/A5 от Apple;
 NovaThor от ST-Ericsson;
 K3 от HiSilicon
 Kirin от HiSilicon

Примечания 

Микропроцессоры
Системы на кристалле
ARM
Samsung Electronics